Ostra białaczka limfoblastyczna (ang. acute lymphoblastic leukemia)
 Lek (jednostka monetarna)
 Admirality List of Lights – spis świateł i sygnałów nawigacyjnych admiralicji brytyjskiej